Welsh Corgi Cardigan
 Welsh Corgi Pembroke